Чембърлейн може да се отнася за:

 Невил Чембърлейн, министър-председател на Великобритания;
 Остин Чембърлейн, британски политик;
 Оуен Чембърлейн, американски физик;
 Ричард Чембърлейн, американски актьор;
 Уилт Чембърлейн, американски баскетболист;
 Хюстън Чембърлейн, британски антрополог;